Дворжицкий — русская фамилия

 Дворжицкий, Андриан Иванович (1830—1887) — русский генерал-майор.
 Дворжицкий, Афанасий Юлианович (1847—1910) — русский генерал-майор.
 Дворжицкий, Иван Осипович (1800—1878) — русский генерал-майор.
 Дворжицкий, Константин Иванович (1847—1912) — русский генерал от артиллерии.
 Дворжицкий, Корнелий Адрианович (1862—1913) — поэт, фельетонист.
 Дворжицкий, Михаил Иванович (1873—?) — русский востоковед и военный разведчик.